Příjmení Slavík nosí více významných osobností:

 Alfred Slavík (1847–1907) – profesor geologie a mineralogie, rektor pražské techniky
 Antonín Slavík (1869–1948) – československý politik, poslanec agrární strany
 Antonín Slavík (ředitel rozhlasu) (1893–1942) – ředitel brněnského rozhlasu a odbojář popravený nacisty
 Bedřich Slavík (1911–1979) – literární historik a kritik
 Blahoslav Slavík (1926–2006) – český a československý politik, poúnorový bezpartijní poslanec
 Bohumil Slavík (botanik) (1935–2004) – český botanik
 Bohuslav Slavík (lékař) (1888–1953) – český lékař–oftalmolog, děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (1931–1932)
 František Slavík – více osob, rozcestník
 František Augustin Slavík (1846-1919) – český pedagog, literární historik a archeolog
 Herbert Slavík (* 1963) – český fotograf
 Ivan Slavík (1920–2002) – básník, překladatel, esejista a editor
 Jan Slavík – více nositelů, viz rozcestník
 Jiří Slavík (* 1968) – dlouholetý starosta Votic, poslanec Poslanecké sněmovny PČR za TOP 09
 Josef Slavík (rozcestník) – více nositelů, viz rozcestník
 Karel Slavík (1908–1957) – hudebník a průkopník swingu
 Lubomír Slavík – více osobností, viz rozcestník
 Martin Slavík (* 1979) – český fotbalový brankář
 Michael Slavík (* 1955) – biskupský sekretář a generální vikář Arcidiecéze pražské
 Miroslav Slavík (1931–???) – vedoucí tajemník KV KSČ v Jihočeském kraji a poslanec za normalizace
 Otakar Slavík (1931–2010) – český malíř a kreslíř
 Rudolf Slavík (* 1956) – český hokejista
 Stanislav Slavík (1928–2005) – učitel, zakladatel festivalu Kmochův Kolín (1962)
 Tomáš Slavík (* 1981) – český sportovec, severský lyžař
 Tomáš Slavík (cyklista) (* 1987) – český cyklista
 Václav Slavík (1886–1965) – katolický kněz a kanovník v Litoměřicích
 Vavřinec Slavík (1719–1794) – katolický kněz, kanovník v Litoměřicích
 Vladimír Slavík (1866–1933) – český lékař, profesor a rektor UK
 Vladislav Slavík (1924–2001) – starosta Světového svazu Sokolstva

 ženská varianta s přechýlením
 Anna Slavíková-Jordánová (1877–1948) – česká operní pěvkyně, členka Národního divadla
 Karla Slavíková-Welsová (1862–1936) – česká herečka, členka Národního divadla, pedagožka
 Zuzana Slavíková (* 1965) – česká herečka

Podobná příjmení 
 Slávik
 Slavíček

Externí odkazy 
 

Česká příjmení